Доброводівська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Доброводівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Доброводівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район